Wehrlos steht für:

 Wehrlos (1991), ein US-amerikanischer Film von Martin Campbell
 Wehrlos – Die Tochter des Generals, US-amerikanischer Spielfilm von Simon West (1999)
 Tatort: Wehrlos, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2017)

Siehe auch: